Сара Леа Борвелл (; родилась 20 августа 1979 года в Мидлсбро, Великобритания) — британская теннисистка.
 Победительница 11 турниров ITF (3 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Сара училась в Nunthorpe School, где её одноклассниками были в будущем известный футболист Джонатан Вудгейт и известный крикетист . На совместных уроках физкультуры они периодически оказывались в одной футбольной команде. Позже Сара закончила сначала Pursglove College в , а затем получила степень в области бизнеса в Хьюстонском университете, где обучалась по теннисной стипендии.

Связь с футболом проявилась и в семье: её отец — скаут ФК «Астон Вилла» Бирмингем. Мать Сары — руководитель спортшколы и тренер в мини-теннис.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (3)

Поражения (4)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (13)

Победы (8)

Поражения (5)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью сайту WTA 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1979 году
Родившиеся 20 августа
Родившиеся в Мидлсбро
Теннисисты Великобритании